Гюрцених-оркестр () — кёльнский симфонический оркестр.

Основан в 1827 г. как Кёльнское концертное общество (), c 1857 г. постоянно выступает в концертном зале Гюрцених, по которому и получил своё название. С 1986 г. работает под патронатом Кёльнской филармонии (иногда называется Кёльнским филармоническим оркестром).

Репутация Гюрцених-оркестра была особенно высока на рубеже XIX—XX веков, когда им были, в частности, осуществлены премьеры Концерта для скрипки и виолончели с оркестром Брамса (1887), симфонических поэм Рихарда Штрауса «Весёлые проказы Тиля Уленшпигеля» (1895) и «Дон Кихот» (1898), Пятой симфонии Густава Малера (1904).

Среди аудиозаписей — комплекты всех симфоний С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и П.И. Чайковского под управлением Дмитрия Китаенко.

Руководители оркестра 

 Конрадин Крейцер (1840—1842)
 Генрих Дорн (1843—1849)
 Фердинанд Хиллер (1850—1884)
 Франц Вюльнер (1884—1902)
 Фриц Штайнбах (1903—1914)
 Герман Абендрот (1915—1934)
 Ойген Папст (1936—1944)
 Гюнтер Ванд (1946—1975)
 Юрий Аронович (1975—1986)
 Марек Яновский (1986—1990)
 Джеймс Конлон (1990—2002)
 Маркус Штенц (2003—2014)
 Франсуа Ксавье Рот (с 2015 г.)

Ссылки 
 Официальный сайт  

Музыкальные коллективы по алфавиту
Симфонические оркестры Кёльна
Организации, основанные в 1827 году
1827 год в музыке